Frank Stokes může být:

 Frank Stokes (hudebník) (1888–1955) – americký hudebník
 Frank Stokes (fotbalista) (1881–1945) – britský fotbalista